Паули́на Оле́говна Андре́ева (имя при рождении — Екатерина; 12 октября 1988, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино, певица, сценарист, режиссёр, продюсер.

Известна по фильму «Саранча» (2013), телесериалам «Оттепель» (2013), «Метод» (2015—2021) и «Лучше, чем люди» (2018).

Биография 
Родилась 12 октября 1988 года в Ленинграде (ныне в Санкт-Петербурге). 

Семья не имеет никакого отношения к кино и театру. Мать — ландшафтный дизайнер, отец — бизнесмен. Училась в гимназии № 24 имени И. А. Крылова на Васильевском острове. Занималась танцами. После школы поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, проучилась 2 года и уехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ (курс Р. Козака и Д. Брусникина). На третьем курсе играла у режиссёра Кирилла Серебренникова в спектакле «Околоноля». После окончания студии в 2011 году была принята в труппу Московского Художественного театра имени А. П. Чехова.

В кино дебютировала в 2007 году. В телесериале «Оттепель» (2013) сыграла певицу и исполнила одноимённый романс Константина Меладзе, который сразу стал хитом. В 2016 году стала лауреатом премии журнала «ОК!» в номинации «Новые лица — кино».

Училась на сценариста в школе кино «Индустрия». В 2020 году вышел сериал «Псих», в котором Андреева дебютировала как автор сценария, а её муж Фёдор Бондарчук выступил режиссером.

Личная жизнь 
 Муж — Фёдор Бондарчук (род. 1967), продюсер, режиссёр, сценарист и актёр. С осени 2015 года встречалась с ним, в сентябре 2019 года вышла за него замуж.
 Сын — Иван (род. 2 марта 2021).

Работы в театре

Театр п/р О. Табакова 
 2011 — «Околоноля» (реж. Кирилл Серебренников) — Плакса

МХТ имени А. П. Чехова 
  — «Дом» (реж. Сергей Пускепалис) — Ульяна
 2011 — «Мастер и Маргарита» (реж. Я. Сас) — Низа и Фрида
 «С любимыми не расставайтесь» (реж. В. Рыжаков) — Миронова и Беляева
 «Дворянское гнездо» (реж. М. Брусникина) — молодые люди
  — «Преступление и наказание» (реж. Л. Эренбург) — Дуня
  — «№ 13D» Р. Куни (реж. В. Машков) — Джейн Уорзингтон
 2017 — «Светлый путь 19.17» (реж. А. Молочников) — Александра
 2020 — «Чайка» (реж. О. Коршуновас) — Нина Заречная

Театр «Практика» 
 2020 — «Поле» (реж. М. Брусникина)

Фильмография

Актриса 
  — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 2 (фильм 23 «Облава») — Светлана
  — Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 3 (фильм 22 «Яхтсмен») — Надя
  — Шальной ангел — Валентина в молодости
  — Оттепель — Дина, певица
  — Саранча — Лера
  — Тёмный мир: Равновесие — Лили, правая рука колдуна
  — Григорий Р. — княгиня Ирина Юсупова, племянница императора Николая II
  — Выстрел — Яна Туманова
  — Метод — Есения Андреевна (Есеня) Стеклова, стажёр Меглина
  — Статус: Свободен — Соня Шмуль
  — Демон революции — Софья Руднева
  — Мифы — Мария / Мия, дочки Мишкиной
  — Спящие — Оксана Троицкая
  — Как дети
  — Лучше, чем люди — Ариса, эмпатический бот нового поколения
  — Любовницы — Ира
  — Ленин. Неизбежность — Софья Руднева
  — Цой — Полина, последняя любовь певца
  — Метод 2 — Есения Андреевна (Есеня) Стеклова, следователь
  — Конёк-Горбунок — Царь-девица
  — Вертинский — Вера Холодная
  — The Тёлки — Ольга, адвокат
  ― 13 клиническая ― Анна, терапевт

Режиссёр 
  — Русское краткое. Победители Кинотавра-2019 (Плачу с вами)
  — Плачу с вами (короткометражный)

Сценарист 
  — Псих
  — Русское краткое. Победители Кинотавра-2019
  — Плачу с вами (короткометражный)
  — Есть город золотой (короткометражный)
  — Допинг (короткометражный)
  — Покупай (короткометражный)
 2022 — Актрисы (в производстве)

Продюсер 
  — Покупай (короткометражный) (креативный продюсер)

Дубляж

Вокал в кино 
  — Оттепель — «Оттепель»
  — Притяжение — «Closer»

Дискография

Сингл:

  — «Оттепель» (OST. Оттепель)

Общественная позиция 
В 2022 году Паулина Андреева подписала открытое письмо с осуждением  российской военной агрессии против Украины.

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (27 февраля 2019 года) — за заслуги в развитии культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Примечания

Ссылки 
 МХТ им. Чехова. Паулина Андреева
 Паулина Андреева: «Я маленький правдоруб», Наталья Витвицкая, Ваш досуг, 13.06.2012
 Паулина Андреева: На улице меня не узнают. Без накрашенных ресниц и красных губ я выгляжу кардинально по-другому. Интервью. // Комсомольская правда, 19.03.2014
 МХТ им. А. П. Чехова. Спектакль No. 13D. Премьера и обсуждение. // телеканал «Театр», 18.02.2014

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Рок-музыканты России
Исполнители романсов